Aidan – imię męskie
 Aidan – król Dalriady
 Święty Aidan – mnich i biskup iroszkocki